«Юность Москвы» — женский футбольный клуб из Москвы, команда спортивной школы олимпийского резерва «Юность Москвы» . Участник чемпионата России с 2010 по 2016 года.

История 
Команда была первоначально сформирована в 2009 году на базе сборной Москвы среди инвалидов по слуху.

Свой первый матч в Первенстве России 2010 года «Юность Москвы» провела 25 мая 2010 в первом дивизионе (зона «Запад») против «УОР» (Серебряные Пруды) и потерпела поражение со счётом 2:4. Первые голы клуба забила Ольга Иванова.

7 июля 2010 было зафиксировано самое крупное поражение клуба — от команды «Чертаново» со счётом 2:9.

24 августа 2010 была одержана первая победа над «Искрой» (Ленинградская область) — 2:1, а через 4 дня одержана самая крупная победа клуба — над командой «Госуниверситет» (Иваново) со счётом 4:0, Ольга Иванова забила 4 мяча за 52 минуты, а всего в чемпионате забила 14 мячей.

7 августа 2011 клуб поднял планку крупных побед до 5:0. С таким счётом была повержен «Калужаночка» (Калуга). Иванова забила 4 мяча за 60 минут, а затем и до 12:0 (победа над командой «Госуниверситет» 15 октября 2011, Иванова забила 4 мяча за 29 минут, всего в чемпионате забила 22 мяча).

Лучшим бомбардиром клуба в 2012 году с 6 мячами стала Светлана Гагарина.

21 июня 2013 клуб обновил антирекорд по самому крупному поражению: 1:9 от «Чертаново».

Лучшим бомбардиром клуба в 2015 году с 8 мячами стала Лина Якупова.

В 2016 году команда прекратила существование.

Результаты выступлений

Известные спортсмены 
 Байкина, Светлана Сергеевна
 Макаренкова, Екатерина Александровна
 Титкова, Наталья Витальевна
 Чумак, Дарья Геннадьевна
 Якупова, Лина Арбиевна

Бомбардиры команды

Примечания

См. также 
Юность Москвы
Женские футбольные клубы Москвы
Женские футбольные клубы России